Tatzates Guntuni (; m. ) foi um nacarar do . Participou na revolta de  contra o Império Sassânida e foi derrotado junto aos demais rebeldes na Batalha de Avarair (451). Foi executado por ordens dos sassânidas devido a sua fé.

Bibliografia 

 

Armênios do século IV
Rebelião de Vardanes II Mamicônio